Haber pode se referir a

 Fritz Haber, químico alemão.
 Stephen Haber, economista norteamericano.

Desambiguação